Jogador
Jogador (DC Comics), personagem
O Jogador (1992), filme de Robert Altman
O Jogador (romance), de Fiódor Dostoiévski
O Jogador (programa de televisão), exibido na Rede Record
O Jogador (série de televisão), exibida em 2015
Pistol Whipped, filme com Steven Segal, exibido no Brasil como O Jogador

Desambiguação